Chipata steht für:

 Chipata, Stadt in Sambia
 Chipata (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Bistum Chipata, Bistum in Sambia
 Flughafen Chipata, Flughafen in Sambia
 Chipatá, Municipio im Departamento de Santander, Kolumbien